Larry Wilson (né le  à Kincardine au Canada - mort le  à Queensbury aux États-Unis) est un joueur et entraîneur de hockey sur glace.

Biographie 

Il a joué 152 matchs pour les Red Wings de Détroit puis pour les Black Hawks de Chicago dans la Ligue nationale de hockey et a fait de l'intérim comme entraîneur des Red Wings durant la saison 1976-1977.

Il est le père de l'entraîneur et ancien joueur professionnel de hockey, Ron Wilson.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1947-1948 || Spitfires de Windsor || OHA-Jr. || 12 || 4 || 13 || 17 || 2 || 12 || 3 || 3 || 6 || 9
|-
|1947-1948 || Hettche Spitfires de Windsor || LIH || 25 || 13 || 29 || 42 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|1948-1949 || Spitfires de Windsor || OHA-Jr. || 45 || 23 || 37 || 60 || 22 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|1948-1949 || Hettche de Détroit || LIH || 9 || 10 || 7 || 17 || 6 || 13 || 4 || 17 || 21 || 20
|-
|1949-1950 || Knights d'Omaha || USHL || 70 || 22 || 57 || 79 || 51 || 7 || 2 || 6 || 8 || 10
|-
|1949-1950 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1950-1951 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 53 || 12 || 23 || 35 || 14 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|1951-1952 || Red Wings de Détroit || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|1951-1952 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 62 || 19 || 40 || 59 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|1952-1953 || Red Wings de Détroit || LNH || 15 || 0 || 4 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|1952-1953 || Flyers d'Edmonton || WHL || 49 || 17 || 29 || 46 || 24 || 14 || 6 || 7 || 13 || 4
|-
|1953-1954 || Black Hawks de Chicago || LNH || 66 || 9 || 33 || 42 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|1954-1955 || Black Hawks de Chicago || LNH || 63 || 12 || 11 || 23 || 39 || - || - || - || - || -
|-
|1955-1956 || Black Hawks de Chicago || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|1955-1956 || Bisons de Buffalo || LAH || 62 || 39 || 39 || 78 || 74 || 5 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|1956-1957 || Bisons de Buffalo || LAH || 64 || 22 || 45 || 67 || 71 || - || - || - || - || -
|-
|1957-1958 || Bisons de Buffalo || LAH || 70 || 26 || 53 || 79 || 48 || - || - || - || - || -
|-
|1958-1959 || Bisons de Buffalo || LAH || 66 || 24 || 39 || 63 || 26 || 11 || 0 || 5 || 5 || 7
|-
|1959-1960 || Bisons de Buffalo || LAH || 64 || 33 || 45 || 78 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|1960-1961 || Bisons de Buffalo || LAH || 72 || 30 || 54 || 84 || 62 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|1961-1962 || Bisons de Buffalo || LAH || 68 || 9 || 25 || 34 || 28 || 10 || 3 || 0 || 3 || 4
|-
|1962-1963 || Bisons de Buffalo || LAH || 72 || 16 || 29 || 45 || 30 || 13 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
|1963-1964 || Bisons de Buffalo || LAH || 71 || 17 || 26 || 43 || 38 || - || - || - || - || -
|-
|1964-1965 || Bisons de Buffalo || LAH || 31 || 0 || 7 || 7 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|1965-1966 || Bisons de Buffalo || LAH || 38 || 13 || 12 || 25 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|1966-1967 || Bisons de Buffalo || LAH || 65 || 28 || 37 || 65 || 60 || - || - || - || - || -
|-
|1967-1968 || Bisons de Buffalo || LAH || 41 || 10 || 18 || 28 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|1968-1969 || Gems de Dayton || LIH || 50 || 19 || 42 || 61 || 36 || - || - || - || - || -
|-
|1969-1970 || Gems de Dayton || LIH || 68 || 20 || 43 || 63 || 54 || 13 || 2 || 4 || 6 || 0

|152 || 21 || 48 || 69 || 75 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- style="background: #e0e0e0;"

|899 || 298 || 492 || 790 || 543 || 46 || 4 || 13 || 17 || 15

| 1968-1969 || Gems de Dayton || LIH || 72 || 40 || 21 || 11 || 63,2 % ||
|-
| 1969-1970 || Gems de Dayton || LIH || 72 || 38 || 30 || 4 || 55,6 % || Vainqueurs
|-
| 1970-1971 || Reds de Providence || LAH || 72 || 28 || 31 || 13 || 479 || Finalistes
|-
| 1971-1972 || Reds de Providence || LAH || 76 || 28 || 37 || 11 || 441 || Éliminés au 
|-
| 1972-1973 || Robins de Richmond || LAH || 76 || 30 || 36 || 10 || 461 || Éliminés au 
|-
| 1973-1974 || Robins de Richmond || LAH || 76 || 22 || 40 || 14 || 382 || Éliminés au 
|-
| 1974-1975 || Robins de Richmond || LAH || 75 || 29 || 39 || 7 || 433 || Éliminés au 
|-
| 1975-1976 || Robins de Richmond || LAH || 76 || 29 || 39 || 8 || 434 || Éliminés au 
|-
| 1976-1977 || Clippers de Baltimore || SHL ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1976-1977 || Red Wings de Détroit || LNH || 36 || 3 || 29 || 4 || 139 || Non qualifiés
|-
| 1977-1978 || Red Wings de Kansas City || LCH || 76 || 33 || 40 || 3 || 454 || Non qualifiés
|-
| 1978-1979 || Red Wings de Kansas City || LCH || 76 || 37 || 36 || 3 || 507 || Éliminés au

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1930
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Hettche Spitfires de Windsor
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Gems de Dayton
Joueur des Flyers d'Edmonton
Champion de la Coupe Calder
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Red Wings de Détroit
Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Champion de la Coupe Turner
Décès en août 1979
Décès dans l'État de New York
Décès à 48 ans
Attaquant de hockey sur glace